Гран-при Австрии 1987 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1987 года. Прошёл на трассе Остеррайхринг в  Австрии. Соревнования состоялись 16 августа 1987 года.

Гонка 

|}

 Во время практики Стефан Юханссон сбил оленя, выбежавшего на трассу прямо перед автомобилем McLaren. К счастью, швед отделался лишь головной болью и продолжил участвовать в Гран-при.
 Мартин Брандл дисквалифицирован за нарушение конструкции кузова своего автомобиля Zakspeed, который пострадал в стартовой аварии.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австрии